Elvira bezeichnet

 Elvira, weiblicher Vorname
 (277) Elvira, Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels
 Elvira – Herrscherin der Dunkelheit, US Horrorkomödie aus dem Jahr 1988
 sowie das Alter Ego der Hauptdarstellerin Cassandra Peterson
 Elvira (Computerspiel) Computerspiel aus dem Jahr 1990, Nachfolger 1991
 Elvira: The Arcade Game Computerspiel aus dem Jahr 1991
 Synode von Elvira, Synode, die um das Jahr 306 stattfand
 die Herkunftsbezeichnung des Bischofs von Eliberis, Gregor von Elvira († nach 392)
 Elvira (Rebsorte), weiße Rebsorte amerikanischen Ursprungs
 Elvira (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Elvira (Gattung), wissenschaftlicher Name der Gattung der Elvirakolibris
 Elvira, der Fischkutter von Käpt'n Blaubär

Geographische Objekte:
 Elvira (Argentinien), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Elvira (Beni), Ort im Departamento Beni, Bolivien
 La Elvira (Kolumbien), Corregimiento (ländlicher Bezirk) der Stadt Cali, Kolumbien
 Elvira (Spanien), antike Stadt in der Nähe des heutigen Granada, auch Ilíberis, Iliberri oder Eliberis genannt
 Sierra Elvira, Bergland in der Vega de Granada, das zu den Betischen Kordilleren gehört
 Zona arqueológica de Medina Elvira, Ausgrabungsgelände in der Sierra Elvira

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elvira (Alabama), im Shelby County
 Elvira (Illinois), im Johnson County
 Elvira (Iowa), im Clinton County
 Elvira (Kalifornien), im San Diego County
 Elvira (New Mexico), im Guadalupe County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Elvira Mine, Mine im Shelby County, Alabama